Шапша может означать:

 Населённые пункты
 Шапша — село в Харовском районе Вологодской области.
 Шапша — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Шапша — деревня в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

 Реки
 Шапша — река, приток Ояти.
 Шапша — река, приток Ивины.
 Шапша — река, приток Вондожи.
 Шапша — река, приток Юронги.

 Персоналии
 Шапша, Владислав Валерьевич (род. 1972) — российский государственный деятель, губернатор Калужской области с 2020 года.